Жьяну () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Жьяну, Влад-Кристьян (род. 27 сентября 1984, Бухарест) — румынский шахматист, гроссмейстер
 Жьяну, Ионел (23 октября 1905, Бухарест — 18 марта 1993, Париж) — румынско-французский искусствовед, журналист, переводчик еврейского происхождения.